Конунов — фамилия.

 Конунов, Борис Александрович (род. 1947) — молдавский советский режиссёр и сценарист, сын Ц. Б. Конуновой.
 Конунова, Циля Борисовна (1920—2010) — молдавский советский химик, шахматистка.